

Населені пункти та їхні частини

 Кшиж — село в гміні Частари Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Кшиж — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Кшиж — село в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кшиж — частина міста Тарнів в Малопольському воєводстві
 Кшиж — частина села Сьледзейовиці в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Кшиж — частина села Вдзидзе в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Кшиж — лісова осада в гміні Вольштин Вольштинського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Кшиж-Великопольський

Примітки